Benedicamus kan vara:

Benedicamus Domino
Välsignelsen